Karl Klauer ist der Name folgender Personen:

* Karl Christoph Klauer (* 1961), deutscher Psychologe
 Karl Josef Klauer (1929–2023), deutscher Pädagoge und Psychologe